Jméno a příjmení Michal Murín má více nositelů:

 Michal Murín (policista) (* 1962) – český policista, od roku 2015 ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
 Michal Murín (výtvarník) (* 1963) – slovenský výtvarník a vysokoškolský pedagog